

Sigle 
 Comitato per Sport Universitario, organo dell'università italiana
 Contratto di Unione Solidale
 Conferenza universitaria svizzera, istituzione della Confederazione Svizzera

Chimica  
 CuS – Simbolo del Solfuro rameico

Codici 
 CUS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Columbus (Stati Uniti d'America)
 CUS – codice vettore ICAO di Cronus Airlines
 cus – codice ISO 639-2 e ISO 639-5 delle lingue cuscitiche
 CUS – codice ISO 3166-2:AO di Cuanza Sul (Angola)
 CUS – codice ISO 3166-2:PE della regione di Cusco (Perù)